Le terme Irati désigne notamment :

Toponyme

Brésil 
 Irati est une municipalité du Paraná
 Irati est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Espagne 

 L'Irati est un affluent droit de l'Aragon en Navarre

France 
 L'ossau-iraty  est un fromage français du Pays basque et du Béarn, produit sur un terroir bien délimité au sein du département des Pyrénées-Atlantiques.
 La forêt d'Iraty est une forêt de 17 300 hectares répartis entre le Pays basque français et la Navarre espagnole.
 L'Iratiko erreka ou rivière Iraty, rivière naissant dans cette forêt.
 Iraty, station pyrénéenne de ski de fond, commune de Larrau.

Fiction 

 Irati, film basque de 2023.

Homonymie de toponyme